Відомі носії:
 Шевченко Сергій Васильович (1958) — український футбольний тренер, у минулому — радянський футболіст,  півзахисник;
 Шевченко Сергій Віталійович — господарський працівник, фінансист;
 Шевченко Сергій Володимирович (04.08.1960) — український журналіст і письменник;
 Шевченко Сергій Леонідович (21.07.1989) — український футболіст сімферопольської «Таврії»;
 Шевченко Сергій Миколайович — доктор філософії, доцент кафедри прикладної екології факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету;
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1952) — російський вчений в галузі ракетно-космічної техніки, лауреат Державної премії СРСР, дійсний член Російської інженерної академії;
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1960) — російський селекціонер рослин, член-кореспондент РАН;
 Шевченко Сергій Миколайович — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу надпровідних і мезоскопічних структур Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України;
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1960) — радянський і український футболіст і тренер, колишній гравець кременчуцького «Кременя» та житомирського «Полісся»;
 Шевченко Сергій Тимофійович (05.10.1908) — український радянський дипломат, представник України при ООН (1964—1968);
 Шевченко Сергій Якович (15.05.1960) — український футбольний тренер («Авангард» (Краматорськ)), у минулому — футболіст сімферопольської «Таврії» та харківського «Металіста».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок